Джа́стин Хайрс (, род. 24 июня 1985, Сент-Питерсберг, Флорида) — американский актёр.

Биография 
Хайрс родился в 1985 году в Сент-Питерсберге, Флорида, у Барбары Хайрс, которая работала суперинтендантом второго района для школ округа Пинеллас. Он ходил в среднюю школу Гиббса в Сент-Питерсберге, и получил диплом бакалавра изящных искусств в университете Кларк Атланта.

Хайрс сыграл маленькие роли в художественных фильмах «Братство танца» и «Госпел». В 2015 году Хайрс получил одну из ведущих в телесериале «Час пик», основанный на одноимённой трилогии. В июне 2016 года Хайрс присоединился к основному составу телесериала «Новый агент Макгайвер» в роли Уилта Бозера.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактёры США